Takahito, Prins Mikasa is een lid van de Japanse keizerlijke familie.
 Mikasa (schip, 1902), een Japans slagschip 
 Mikasa (Hokkaido), een stad in de Japanse prefectuur Hokkaido